Die Stelle eines Dompredigers („Thumbprediger“) am Regensburger Dom wurde 1478 begründet und durch Umwidmung von Messstiftungen dotiert.

Seitdem waren als Domprediger tätig:

Nach der Entpflichtung von Werner Schrüfer 2003 wurde die Stelle des Dompredigers in Regensburg nicht mehr besetzt.

Literatur 
 Werner Schrüfer: Eine Kanzel ersten Ranges. Leben und Wirken der Regensburger Domprediger von 1773 bis 1962. Ein Beitrag zur katholischen Predigtgeschichte im Bayern der Neuzeit. Verlag des Vereins für Regensburger Bistumsgeschichte, Regensburg 2004 (376 S.)

Einzelnachweise 

Regensburger Dom, Domprediger
!
Regensburg